Огулдурды Бердыева (1926—2020) — председатель колхоза имени Чапаева Сакарского (Чарджоуского) района Чарджоуской области, Герой Социалистического Труда (20.02.1978).

Биография 
Отец — Берды Авезова.

После окончания школы работала в колхозе Чапаева Сакарского (Чарджоуского) района Чарджоуской области, который был создан в её родном кишлаке. В 1946 году в 20-летнем возрасте избрана его председателем. По её собственным воспоминаниям, в то время в колхозе было две коровы и три верблюда.

Благодаря организаторским способностям сумела наладить работу хозяйства, а со временем — вывести его в передовые.

Урожайность хлопчатника — главной сельскохозяйственной культуры — постоянно повышалась, и начиная с середины 1960-х годов стала превышать 30 ц/га (1966 — 30,6, 1970 — 38,6). А в 1970-е годы колхоз стал миллионером (то есть его чистый доход составлял не менее миллиона рублей). Эти результаты были достигнуты благодаря применению новых технологий и рациональному использованию техники.

За успехи в работе награждена сначала орденом «Знак Почёта», затем — двумя орденами Ленина, а Указом от 20 февраля 1978 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали «Золотая Звезда» и третьего ордена Ленина.

Литература 
 Бердыева О. Новое прокладывает путь: /Об успехах колхоза им. Чапаева Чарджоуского р-на. Рассказ пред. колхоза./ //Сел. хоз-во Турки. −1970. -N6. -С. 9-10.
 Бердыева О. От успеха к успеху: /Рассказ пред. колхоза им. Чапаева Саарского р-на./ //Сел. хоз-во Турки. −1978. -N7. -С. 11 −12.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Герои десятой пятилетки: летопись трудовой славы. Экономика, 1977. Книга 2, стр. 123.

Примечания

Ссылки 
 

Умершие в Туркменистане